Cristina Ciccarelli (1480-1543)
 Cristina Semenzi da Calvisano (1435-1458)